Uefa Nations League B 2020/2021 spelas mellan 3 september och 18 november 2020.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Europa
2021 i Europa
Uefa Nations League